Hugo IX de Lusiñán —o Lusignan en la grafía original— el Moreno (en francés: Hugues IX de Lusignan le Brun; 1163/1168-65 de noviembre de 1219) fue nieto de Hugo VIII. Su padre, del mismo nombre (nacido hacia el 1141), compartía el señorío de Lusiñán desde 1164, se casó con una mujer de nombre Orengarda antes de 1162 o en torno al 1167 y murió en el 1169. Hugo IX se hizo con el feudo de Lusiñán en 1172, fue señor de Couhé y Chateau-Larcher a partir de la década de 1190 y conde de La Marca (como Hugo IV) al fallecer su abuelo. Pereció en la quinta cruzada durante el asedio de Damieta, el 5 de noviembre de 1219.

Aparece con el seudónimo de Maracdes («Esmeralda») en dos poemas del trobador Gaucelm Faidit, según el razós occitano que explica su composición.

Matrimonio y descendencia 
Su primera mujer fue posiblemente Ágata de Preuilly, hija de Pedro (Pierre) II de Preuilly y Aenor de Mauleon. El matrimonio fue anulado en el 1189. Los hijos de este matrimonio fueron:

 Hugo X de Lusiñán desposó a Isabel de Angulema.
 Ágata de Lusiñán, casada hacia el 1220 con Godofredo V, señor de Pons.

Su segunda mujer, con la que se casó hacia el 1200, fue Matilde de Angulema (1181-1233), hija de Wulgrin III, conde de Angulema.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Lusignan
Participantes cristianos en la quinta cruzada
Nobles de Francia del siglo XII
Nobles de Francia del siglo XIII